

Biografia 
Dopo aver iniziato la sua carriera come giornalista nel Kanal D il 31 agosto 1998, si è laureata in giornalismo presso l'Università di Marmara nel 2003 e ha condotto i telegiornali di Kanal D (1998-2002), Show TV(2002-2003), Skytürk (2003-2007) e FOX (dal 3 Settembre 2007 al 14 Giugno 2013). È stata nominata Migliore conduttrice turca nel 2011 e 2012 e Conduttrice turca di maggior successo nel 2013.

Vita privata 
Si è sposata nel 2013 con l'uomo d'affari olandese Lawrence Brenninkmeyer nella Chiesa della Santo Spirito.

Dopo una permanenza in Brasile (2013), attualmente (2017) vive a Londra.

Parla Turco, Portoghese, Olandese ed Inglese. Ha una sorella e una bambina.

Programmi TV condotti 
 Kanal D Gece Haberleri(Kanal D nel 1998-2002),
 Nazlı Tolga ile Haber Masası(Skyturk nel 2004-Settembre 2007),
 Show Haber(nel 2002-2003),
 FOX ON Ana Haber(nel 2008-2010),
 Nazlı Tolga ile Fox Ana Haber(nel Settembre 2007-14 Giugno 2013)

Note

Collegamenti esterni 

Modelli olandesi
Modelli turchi